Patrick Hogan peut faire référence à :
 Patrick Hogan (1835–1918), homme politique de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Patrick Hogan (1891–1936), homme politique irlandais (Cumann na nGaedhael et Fine Gael) de Galway ;
 Patrick Hogan (1886–1969), homme politique irlandais du Labour party, de Clare ;
 Patrick Hogan (1907–1972), homme politique irlandais du Fine Gael de Tipperary ;
 Patrick Hogan, homme politique irlandais du Parti des Fermiers, de Limerick.